Sbohem a šáteček je
 výraz pro úplné ukonční debaty, jinými slovy „tutově konec“
Sbohem a šáteček (sbírka) – sbírka básní Vítězslava Nezvala z roku 1934
Sbohem a šáteček (báseň) – báseň z této sbírky
Sbohem a šáteček (album) – album skupiny Wild Tides
Sbohem a šáteček (Glee) – český název epizody amerického seriálu Glee